Ferdinando Truzzi
 Marcello Truzzi
 Truzzi (al singolare "truzzo") sinonimo di tamarro